Вице-начальник штаба Военно-воздушных сил Соединённых Штатов () — вторая по величине офицерская должность в ВВС США.

Действующим вице-начальником штаба ВВС является генерал  — с 16 ноября 2020 года.

Назначение 
Согласно  Кодекса Соединённых Штатов Америки, кандидатура на пост вице-начальника назначается президентом США и должна быть одобрена большинством голосов в Сенате Конгресса США. По закону, вице-начальник должен иметь звание четырёхзвёздного генерала ВВС.

Обязанности 
В случае, если пост начальника штаба ВВС вакантен, либо он отсутствует на месте или не в состоянии выполнять свои обязанности, вице-начальник берёт на себя его обязанности и ответственность. Приказы вице-начальника при выполнении таких обязанностей имеют ту же юридическую силу, как и выпущенные самим начальником штаба. Вице-начальник может также выполнять другие обязанности, которые секретарь обороны, секретарь ВВС и/или начальник штаба ВВС возлагают на него.

Вице-начальники штаба Военно-воздушных сил США (с 1 октября 1947 года)

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Высшее руководство ВВС США. // Сайт ВВС США

Генералы ВВС (США)
Вице-начальники штабов

Списки:Вооружённые силы США